Niemcy:
 Neustadt-Nord – dzielnica Kolonii

Szwajcaria:
 Neustadt-Nord – dzielnica Biel/Bienne

Zobacz też:
 Neustadt